Нижче наведено все програмне забезпечення корпорації Microsoft.

Операційні системи

Користувацькі 
 Xenix
 MS-DOS
 Windows
 Windows 3.x;
 Windows 95, Windows 98, Windows Me;
 Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.

Для домашнього сервера 
 Windows Home Server
 Windows Home Server 2011

Серверні 
 Windows NT Server
 Windows 2000 Server
 Windows Server 2003
 Windows Server 2008
 Windows Server 2008 R2
 Windows Server 2012
 Windows Server 2016

Для мобільних пристроїв 

 Windows CE, Windows RT;
 Windows Mobile, Windows Phone 7, Windows Phone 8, Windows 10 for Phones.

Експериментальні 
Singularity

Інтернет-застосунки 
 Internet Explorer
 Microsoft Edge — новий браузер, що розроблюється корпорацією Microsoft (колишня назва Project Spartan)
 Пошта Windows
 Outlook Express
 Outlook Web Access
 Основні компоненти Windows
 Microsoft Messenger for Mac
 NetMeeting
 MSN Internet Access
 MSN Explorer
 Microsoft Silverlight
 OneDrive (колишня назва SkyDrive)
 Skype

Основні компоненти Windows 

Докладніше: Основні компоненти Windows 
 Hotmail
 Редактор блогів Windows Live
 Кіностудія Windows
 Родинна безпека Microsoft

Офісні застосунки 
 Microsoft Office
 основні — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote;
 додаткові — Access, InfoPath, Publisher, FrontPage, Groove, SharePoint Designer, Visio, , , , Microsoft Project, Communicator, Assistant;
 для Mac OS — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Entourage;
 не підтримуються — Binder, Schedule Plus, Mail, Outlook Express.
 Microsoft Works

«Творчі» застосунки 
 Microsoft Expression Studio
 Microsoft Expression Web
 Microsoft Expression Blend
 Microsoft Expression Encoder
 Microsoft Expression Design
 Кіностудія Windows

Освітні застосунки 
 Microsoft Mathematics

Антивіруси 
 Windows Defender
 Windows Live OneCare
 Microsoft AntiGen
 Microsoft Forefront Client Security
 Microsoft Forefront Security for Exchange
 Microsoft Forefront Security for SharePoint
 Microsoft Morro
 Microsoft Security Essentials

Web-орієнтовані застосунки 
 SharePoint

Засоби розробки 
 Microsoft Macro Assembler
 Microsoft Pascal
 QuickBASIC, GW-BASIC, Microsoft BASICA, Microsoft BASIC
 Visual FoxPro
 Visual SourceSafe
 CodeView
 MSDN
 Visual Studio, Visual Studio .NET, Visual Studio Express
 Visual Basic
 Visual Basic .NET
 Visual C++
 Visual J++ (не підтримується)
 Visual C#
 Visual J#
 F#
 Microsoft Visual Studio Debugger

Бібліотеки, SDK і API 
 .NET Framework
 Microsoft Foundation Classes (MFC)
 Active Template Library (ATL)
 Windows Template Library (WTL, не підтримуються)
 Microsoft SCC
 Windows Platform SDK
 WinAPI
 Сервіси Microsoft Windows для UNIX

Серверні застосунки 
 Microsoft SQL Server, SQL Server Compact Edition
 Microsoft SharePoint Portal Server
 Microsoft Project Server
 Microsoft Content Management Server
 Microsoft Commerce Server
 Microsoft Forefront Threat Management Gateway (колишні назви: Microsoft Internet Security and Acceleration Server та Microsoft Proxy Server)
 Microsoft IIS
 Microsoft BizTalk Server
 Microsoft Operations Manager
 Microsoft Virtual Server
 Microsoft Exchange Server
 Microsoft Live Communications Server
 Windows Rights Management Services
 Microsoft Systems Management Server
 Microsoft Windows Server Update Services
 Microsoft Office SharePoint Server
 Microsoft Search Server
 System Center Configuration Manager
 System Center Data Protection Manager
 System Center Operations Manager
 System Center Virutal Machine Manager

Хмарні платформи 

 Microsoft Azure

Ігри та розваги 
 Age of Empires
 Rise of Nations
 Microsoft Flight Simulator
 Dungeon Siege
 Encarta
 Windows Media Player
 Halo, Halo 2, Halo 3, Halo: Reach, Halo 4
 Microsoft Train Simulator
 Fable: The Lost Chapters, Fable 2, Fable 3
 Freelancer
 Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3
 Mass Effect
 Jade Empire
 Minecraft

Системи управління бізнесом 
 Microsoft Dynamics

Співпраця у розробці 
 DSHM Group
 Softings Inc.
 Solaris LLC
 Bincs Of Gigft Co.

Див. також 
 Продукція Microsoft
 Кодові імена ПЗ Microsoft

Програмне забезпечення Microsoft
Списки:Програмне забезпечення